Powellsetia fallax är en snäckart. Powellsetia fallax ingår i släktet Powellsetia och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fallax